La Liga Keniata de Fútbol denominada Kenyan Premier League o SportPesa Premier League por razones de patrocinio, es el campeonato de fútbol más importante de Kenia, organizado por la Federación de Fútbol de Kenia (FFK). En 2018, la liga cambió de un calendario de febrero a noviembre a una competencia de agosto a mayo para alinearse con otros países, y alinearse al calendario de las naciones europeas.

El equipo campeón obtiene la clasificación a la Liga de Campeones de la CAF.

Historia 
La liga fue creada en 1963. Pero hasta el 2007, había dos ligas de élite en Kenia, una, la Kenyan Premier League, con sólo siete equipos, pero reconocidos por la FIFA; los demás formaban la KFF-PL, con apoyo del gobierno keniano. Finalmente, en marzo del 2007 se unieron estas dos ligas formando una de 16 equipos, sin admitir a dos equipos: AFC Leopards de Nairobi y el Shabana Kisii FC de Kisii.

Equipos 2019/20

Palmarés

Títulos por club

Máximos goleadores

Véase también 
 Copa de Kenia
 Selección de fútbol de Kenia

Referencias

Enlaces externos 
 Web oficial
 RSSSF Campeones de la competición
 soccerway.com

Campeonatos de fútbol entre clubes de Kenia
Kenia